Ребурсе́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 200 км на юг от Парижа, 90 км на юг от Орлеана, 35 км на север от Шатору.

Население 

Население — 113 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini